Annamkruiplijster
 Ceylonese kruiplijster
 Degensnavelkruiplijster
 Gevlekte kruiplijster
 Grijsflankkruiplijster
 Grote kruiplijster
 Javaanse kruiplijster
 Naung-Mungkruiplijster
 Roodkeelkruiplijster
 Roodsnavelkruiplijster
 Roodwangkruiplijster
 Sikkelkruiplijster
 Soendakruiplijster
 Sumatraanse dwergkruiplijster
 Taiwankruiplijster
 Travancorekruiplijster
 Vietnamese dwergkruiplijster
 Vlekborstkruiplijster
 Witbrauwkruiplijster
 Zwartstreepkruiplijster